Акмаев — фамилия; имеет женскую форму Акмаева.

 Акмаев, Али Хайрулович (1902—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Акмаев, Анатолий Исаевич (1953—2011) — украинский экономист.
 Акмаев, Ильдар Ганиевич (1930—2018) — советский и российский эндокринолог, академик РАМН, академик РАН.
 Акмаев, Равиль Сибгатуллович (род. 1948) — украинский художник и скульптор.